Gminy w USA:
 Tomlinson (ang. Tomlinson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Tomlinson (ang. Tomlinson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott